YDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bloodvein (Canada)